Піт Пітерс (,  17 серпня 1957, Едмонтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 135-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Бостон Брюїнс» та «Вашингтон Кепіталс».

Загалом провів 560 матчів у НХЛ, включаючи 71 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 4 гри в її складі.

Тренерська кар'єра 
Працював тренером воротарів у клубах «Міннесота Норт-Старс», «Вінніпег Джетс», «Фінікс Койотс» та «Едмонтон Ойлерс». З липня 2009 по червень 2013 тренер воротарів клубу «Анагайм Дакс».

Нагороди та досягнення 
 Трофей Везіни — 1983.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1980, 1981, 1983, 1984.
 Володар Кубка Канади — 1984.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Едмонтона
канадські хокейні воротарі‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Канадські хокейні тренери‎
Тренери «Анагайм Дакс»
Тренери «Аризона Койотс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»
Тренери «Міннесота Норт-Старс»
Тренери «Вінніпег Джетс»